Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier V, se dispute du 8 au .

Mariana Díaz-Oliva remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evgenia Kulikovskaya et Ekaterina Sysoeva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Palerme
Internationaux Palerme
Tennis en juillet 2002